est une expression anglaise signifiant « crois-moi ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , recueil d'histoires courtes de John Updike publié en 1987 ;
 , roman de  publié en 2006.

Musique 

 , album de Craig David sorti le .

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
 , mini-série anglaise diffusée du  au  sur BBC One.

Épisode 

 , titre original de Confiance aveugle,  de la  d ;
 , titre original de Trahison,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de L'Arnaque,  de la  de  ;
 , titre original de Toute la vérité,  de la  de .

 Cinéma 

 , film américano-britannique de Hal Hartley sorti en 1991 ;
 , film américain de Robert Houston sorti en 1989 ;
 , film américain d' sorti en 2007 ;
 , titre anglais de , film suédois de  sorti en 2010 ;
 ''''', film américain de Clark Gregg sorti en 2013.

Voir aussi